Э́ванстон () — англоязычный топоним:

 Эванстон — город в штате Вайоминг, США.
 Эванстон — город в штате Иллинойс, США.
  — неинкорпорированный город в Индиане.
  — нейборхуд в городе Цинциннати, Огайо.
  — нейборхуд в городе Калгари, Альберта. 
  — коммуна в Новой Шотландии.
  — пригород Гоулера, Южная Австралия.